Ба́рбара Джоа́н Та́рбак (; 15 января 1942, Детройт, Мичиган, США — 26 декабря 2016, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская .

Биография 
Родилась в семье Джорджа и Рут Эрмы Тарбак. Окончила Кульскую среднюю школу, а затем — Университет Уэйна.

В возрасте 9-13 лет регулярно выступала в детском шоу «Сториленд», которое транслировалось на радиостанции Детройта AM WWJ. Там она получила актёрские навыки от опытных актёров из радиошоу «Одинокий рейнджер», «Тень» и «Зелёный шершень». Сыграла в 102-х фильмах и сериалах, начиная с 1978 года.

17 мая 1980 года вышла замуж за Джеймса Дениса Коннолли и они были женаты почти 25 лет до его смерти 19 февраля 2005 года. Их единственная дочь, Дженнифер Лейн Коннолли, стала продюсером документальных фильмов.

Страдала нейродегенеративным расстройством Крейтцфельдта-Якоба.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Выпускники Лондонской академии музыкального и драматического искусства
Стипендиаты Фулбрайта
Выпускники Индианского университета
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета
Выпускники Университета Уэйна
Преподаватели Школы театра, кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Преподаватели Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе
Киноактрисы США